Сыресево — название нескольких населённых пунктов:
 Сыресево — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Сыресево — село в Сосновоборском районе Пензенской области.